Con il nome Margherita di Borbone sono conosciuti i seguenti personaggi:
Margherita di Borbone-Clermont (1344-1416), figlia di Pietro I di Borbone
Margherita di Borbone Clermont (1438-1483), figlia di Carlo I di Borbone
Margherita di Borbone-Spagna (Roma, 6 marzo 1939), figlia di Giovanni di Borbone-Spagna